Fiedler är ett tyskt efternamn med betydelsen violinist. Den 31 december 2018 var 99 personer folkbokförda i Sverige med detta namn.

Personer med efternamnet Fiedler

 Arthur Fiedler (1894–1979), amerikansk dirigent
 Christian Fiedler (1940–2019), tysk-svensk skådespelare
 Ellen Fiedler (född 1958), östtysk häcklöpare
 Erich Fiedler (1901–1981), tysk skådespelare
 Franz Fiedler (1902–1965), tysk skådespelare och regissör
 Fred E. Fiedler (1922–2017), amerikansk psykolog
 Harald Valdemar Fiedler (1808–1887), dansk fiskeriman
 Jens Fiedler (född 1970), tysk tävlingscyklist
 Jens Fiedler (kanotist) (aktiv 1986), östtysk kanotist
 John Fiedler (1925–2005), amerikansk skådespelare och röstskådespelare
 Jörg Fiedler (född 1978), tysk fäktare
 Konrad Fiedler (1841–1895), tysk konstfilosof
 Leslie Fiedler (1917–2003), amerikansk judisk litteraturkritiker
 Max Fiedler (1859–1939), tysk dirigent och kompositör
 Wilhelm Fiedler (1832–1911), tysk matematiker

Se även
 Fiedler & Lundgren, svensk snustillverkare
 Mount Fiedler, berg i Antarktis

Källor

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken